Nové koření jsou sušené plody pimentovníku pravého (Pimenta dioica, syn. P. officinalis). Morfologicky se jedná o dvousemenné bobule. Pochází z Jamajky. Jeho chuť je ostrá a palčivá, připomíná hřebíček, skořici i pepř. V některých oblastech se proto nazývá jamajský pepř nebo hřebíčkový pepř.

Historie 
První zprávy o novém koření přinesl Kryštof Kolumbus, jehož lékař, dr. Chanca, pimentovník objevil. Většího rozšíření v Evropě se ale toto koření dočkalo až koncem 17. století.

Nové koření bylo v Československu ve 20. letech 20. století předmětem přepychové daně.

Použití v kuchyni 
Bobule pimentovníku, zvané nové koření, má peprnou a mírně nasládlou chuť. V kuchyni se využívá k nakládání vepřového, hovězího nebo rybího masa. Hodí se do různých druhů marinád, omáček a polévek. Svou chutí dává vyniknout svařenému vínu nebo domácím likérům. V mletém stavu se přidává do sladkého pečiva, cukroví nebo pudinků.

Odkazy

Reference

Literatura 
 ŽÁČEK, Zdeněk. Vůně koření. Praha: Merkur, 1981.
 Zillinken, M.: Koření, popis a použití. Ikar, Praha. 2006

Externí odkazy 
 
 
 

Koření